Alex Goude – attore e presentatore televisivo francese
 Charles Blé Goudé – politico ivoriano
 Ingrid Goude – attrice e modella svizzera
 Jean-Paul Goude –  illustratore e regista francese
 Jean-Philippe Goude – musicista francese